Чемпионат Европы по кроссу 1997 года прошёл 14 декабря в Оэйраше (Португалия). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров (забеги для спортсменов до 20 лет были включены в программу чемпионата впервые).

В соревнованиях приняли участие 252 атлета (83 мужчины, 55 женщин, 58 юниоров и 56 юниорок) из 26 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский и юниорские. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших в остальных категориях.

Результаты

Мужчины. 9,3 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 5,4 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 5,4 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 2,8 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 1997 года
Спорт в Португалии в 1997 году
Кросс
Чемпионаты Европы в Португалии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии
События 14 декабря